8. etape af Vuelta a España 2018 gik fra Linares til Almadén 1. september 2018. 

Alejandro Valverde vandt etapen, mens Rudy Molard forsvarede den røde førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Kombinationskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

08